Elustondo ist der Familienname folgender Personen:

 Aritz Elustondo (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Gorka Elustondo (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Jagoba Arrasate Elustondo (* 1978), spanischer Fußballspieler und -trainer